

Geografia
 Cork – città della Repubblica d'Irlanda
 Contea di Cork – contea dell'Irlanda, parte della Repubblica d'Irlanda

Persone
 Alan Cork – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 David Cork – ex calciatore inglese
 Findbar di Cork – vescovo di Cork ed è il santo patrono della città
 Jack Cork – calciatore inglese
 Susanna Marie Cork, nota come SuRie – cantante britannica